Okręty Royal Navy o nazwie HMS Ladybird, pochodzącej od angielskiego tłumaczenia słowa biedronka:

 Pierwszy "Ladybird" był kanonierką typu Insect zwodowaną w 1916 i zatopioną w pobliżu Tobruku w 1941.
 Drugi "Ladybird" był okrętem bazowym (ang. base ship) zakupionym w 1950 i zwróconym poprzedniemu właścicielowi w 1953.
 Trzeci "Ladybird" jest okrętem pomocniczym zwodowanym w 1970.

Ladybird